Милутин Живковић може да се односи на:

 Милутин Живковић (историчар) (1986-), српски историчар
 Милутин Тине Живковић (хармоникаш) (1918-1985), српски хармоникаш

Види још 
 Живковић (презиме)